Le patronyme Grimaldi est issu du prénom médiéval italien Grimoaldo, dérivé de l'anthroponyme germanique Grimwald, importé et diffusé en Italie par les Lombards aux .

Patronyme 

 Alberto Grimaldi (1925-2021), producteur de cinéma italien 
 Aldo Grimaldi (1942-1990), réalisateur et scénariste italien
  (né en 1922), armateur italien
 Anna Grimaldi (née en 1997), athlète handisport néo-zélandaise
 Aurelio Grimaldi (né en 1957), réalisateur italien
 Bruno Grimaldi (1949-2009), chanteur français
 Christian Grimaldi (né en 1965), joueur de water-polo français
 Dan Grimaldi, acteur américain
 Eva Grimaldi (née en 1961), actrice italienne
 Francesco Grimaldi (1618-1663), physicien et astronome italien
 Francescantonio Grimaldi (1741-1784), juriste et philosophe italien
 Bernardino Grimaldi (1839-1897), homme politique italien
 François Grimaldi, chanteur corse
 Giacomo Grimaldi (1568-1623), érudit et archéologue italien
 Giovanni Grimaldi (1917-2001), réalisateur et scénariste italien
 Girolamo Grimaldi (?-1543), cardinal italien
 Girolamo Grimaldi-Cavalleroni (1595-1685), cardinal italien
 Girolamo Grimaldi (1674-1733), cardinal italien 
 Jacques Grimaldi, (1906-2002), homme politique français
 Jean Grimaldi (1898-1996), chanteur et directeur de tournée de théâtre burlesque au Québec
 Jerónimo Grimaldi (1710-1789), diplomate et homme politique italo-espagnol
 Joseph Grimaldi (1778-1837), clown britannique
 Laetitia Grimaldi, soprano lyrique française
 Laura Grimaldi (1938-2012), journaliste, traductrice et romancière italienne
 Martina Grimaldi (née en 1988), nageuse italienne
 Michel Grimaldi (né en 1949), universitaire français
 Nicolò Grimaldi (1673-1732), chanteur d'opéra italien 
 Nicolas Grimaldi (né en 1933), philosophe français
 Roland Grimaldi (né en 1933), homme politique français 
 Sébastien Grimaldi (né en 1979), footballeur français 
 Sophie Grimaldi (née en 1936), actrice française
 Virginie Grimaldi (née en 1977), romancière française
 William Grimaldi (1751-1830), miniaturiste anglais.

Famille Grimaldi 
 La famille Grimaldi est une famille noble d'origine génoise. Elle compte plusieurs branches :
les Grimaldi de Monaco 
les Grimaldi de Nice 
les Grimaldi d'Antibes 
les Grimaldi de Bueil 
les Grimaldi de Puget 
les Grimaldi de Régusse
les Grimaldi de Calabre
les Grimaldi de Corse

Toponymes 

 Grimaldi, une commune italienne de la province de Cosenza ;
 Grimaldi, une frazione de la ville italienne de Vintimille ;
 Grimaldi, un large bassin situé près du flanc ouest de la face visible de la Lune.

Préhistoire
 L’homme de Grimaldi, est un homo sapiens fossile découvert en 1901.
 La Tête de Grimaldi, dite aussi Négroïde, est une petite statuette paléolithique représentant un visage humain.

Autres 
 Le , armateur italien
 Grimaldi Lines, compagnie maritime italienne, filiale du groupe Grimaldi
 , entreprise industrielle suédoise propriétaire, entre autres, de Cycleurope
 La tour Grimaldi à Antibes
 La Villa Grimaldi, grande propriété située sur les collines de Santiago du Chili, un des centres les plus importants de détention et de torture durant la dictature militaire d'Augusto Pinochet